39-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 78 километров состоялась 22 октября 1972 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Роджер Свертс.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1972 на FirstCycling
 
 
  

1972 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1972 году
Октябрь 1972 года